

Лоховиці — село в гміні Біле Блота Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лоховиці — село в гміні Кросно-Оджанське Кросненського повіту Любуського воєводства